La telefoto, telefotografia o foto cablejada consisteix en l'enviament d'imatges per mitjà del telègraf o del telèfon.

La Western Union va transmetre la seva primera fotografia a mediatinta el 1921. AT&T va prosseguir el 1924, i la RCA va enviar una radiofoto a 1926. L'Associated Press va emprendre el seu servei de telefoto a 1935, i va crear el seu propi segell sota el nom de AP Wirephoto des de 1963 fins al 2004. La primera foto transmesa per cable mostrava l'accident d'una avioneta a les muntanyes Adirondack de Nova York.

Des del punt de vista tecnològic i comercial, la telefoto va ser hereva del Telediàgraf de 1895, obra d'Ernest A. Hummel, que havia aconseguit transmetre imatges escanejades amb mètodes elèctrics per un enllaç dedicat que comunicava el New York Herald amb el Chicago Times Herald, el St Louis Republic, el Boston Herald, i el Philadelphia Inquirer.

El belinògraf d'Édouard Belin de 1913, que escanejava la imatge per mitjà d'una fotocel·la per transmetre-la a través de la línia telefònica, va establir les bases del servei de telefoto d'AT&T. A Europa va existir un servei similar, conegut amb el nom de Belin.

Vegeu també 
 Fax
 Telegrama

Història de la fotografia
Telecomunicacions